Smučanje prostega sloga na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski skoki, tekmovanje je potekalo 24. februarja 2010.

Rezultati

Kvalifikacije

Finale 

Skoki ženske